Тетрагидроксоборат натрия — неорганическое соединение,
комплексный гидроксид натрия и бора с формулой Na[B(OH)],
бесцветные кристаллы,
растворяется в воде,
образует кристаллогидраты.

Получение 
 Растворение борной кислоты в растворе гидроокиси натрия:

 Растворение тетрабората натрия в горячем растворе гидроокиси натрия:

Физические свойства 
Тетрагидроксоборат натрия образует бесцветные кристаллы.

Хорошо растворяется в холодной воде, разлагается в горячем растворе. Образует кристаллогидрат состава Na[B(OH)]•2HO.

Химические свойства 
 При нагревании разлагается с образованием метабората натрия:
 

 В горячем растворе переходит в тетраборат натрия:
 

 Разлагается кислотами:

Примечания

Литература 
 
 

Соединения натрия